Carlos Sanchez (empresário)
 Carlos Sánchez (futebolista colombiano)
 Carlos Sánchez (futebolista uruguaio)

Desambiguação